Brandner est un patronyme porté notamment par :

 Christoph Brandner (1975-), joueur de hockey sur glace professionnel autrichien ;
 Hans Brandner (1949-), lugeur ouest-allemand ;
 Sarah Brandner (1988-),  mannequin allemand, également actrice ;
 Uwe Brandner (1941-2018), réalisateur allemand.